Menumes ist der Name von:

 Menumes (Architekt), altägyptischer Architekt der 18. Dynastie
 Menumes (Juwelier), altägyptischer Juwelier der 19. Dynastie